Vrhovina est un toponyme qui peut désigner :

Vrhovina, un village situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
Vrhovina, un village situé dans la municipalité de Konjic, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Vrhovina, un village situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie ;

Vrhovina, un village situé dans la municipalité de Garčin, comitat de Brod-Posavina.